Гран-при Германии 1995 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, Германия. Соревнования состоялись 30 июля 1995 года.

Гонка 

|}

 Поул: Деймон Хилл 1:44,385
 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:48,824
 Герхард Бергер наказан штрафом «stop&go» за фальстарт.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме